Pierre har flere betydninger:

 Pierre, South Dakota – hovedstad i den amerikanske delstat South Dakota

Fornavn
 Pierre er også et drengenavn, oprindelig en fransk form af Peter
 Pierre Bézier – (1910–1999) fransk maskin- og elektroingeniør, opfinder af Bézierkurver
 Pierre Boulez – fransk komponist og dirigent
 Pierre Bourdieu – (1930–2002) fransk sociolog
 Pierre de Coubertin – grundlæggeren af de moderne olympiske lege
 Pierre Curie – (1859–1906) fransk fysiker og pioner i studiet af magnetisme og radioaktivitet
 Pierre Dørge – dansk jazzmusiker
 Pierre de Fermat – fransk jurist og amatørmatematiker (Fermats sidste sætning)
 Pierre Emile Højbjerg – dansk fodboldspiller
 Pierre-Simon Laplace – (1749–1827) fransk matematiker og astronom
 Pierre Larousse – (1817–1875) fransk leksikograf
 Pierre Mauroy – fransk socialistisk politiker
 Pierre Plantard – (1920–2000) – manden bag Sions Priorat-falskneriet
 Pierre-Auguste Renoir – (1841–1919) fransk impressionistisk maler og billedhugger

Pseudonymer
 DBC Pierre – et pseudonym for den australske forfatter Peter Warren Finlay
 Abbé Pierre – (1912–2007) en fransk katolsk præst og grundlægger af Emmaüs-foreningen (genbrug)
 Karen Blixen – et af hendes pseudonymer var Pierre Andrézel

Se også
 Saint-Pierre og Miquelon – en lille øgruppe i Nordamerika, der tilhører Frankrig